Sunny Bay Road (straat) - straat in Hongkong
 Sunny Bay (MTR) - metrostation aan bovenstaande straat